Název Jemnice má více sídel:
 Jemnice, město v okrese Třebíč
 Jemnice (Osek), část obce Osek v okrese Strakonice
 Jemnice (Strážek), část obce Strážek v okrese Žďár nad Sázavou
 Jemnice (Tisová), část obce Tisová v okrese Tachov

Podobné názvy 
 Jilemnice
 Jamnice

Externí odkazy